Сан-Клементе (; ):
 базилика в Риме

 Сан-Клементе (Италия) — коммуна итальянском регионе Эмилия-Романья
 Сан-Клементе (Калифорния) — город в американском штате Калифорния
 Сан-Клементе (Куэнка) — муниципалитет в испанском автономном сообществе Кастилия — Ла-Манча
 Сан-Клементе (Лоле) — район (фрегезия) в португальском округе Фару
 Сан-Клементе (Чили) — город в чилийской области Мауле

 Сан-Клементе (остров, Италия) — итальянский остров в Венецианской лагуне
 Сан-Клементе (остров) — остров США у побережья Калифорнии

См. также 
 Куэвас-де-Сан-Клементе
 Сан-Клементе-Сасебас
 Сан-Клементе-а-Казаурия
 Сан-Клементе-де-Башту
 Сан-Клементе-де-Санде
 Сан-Клементе-де-Силвареш
 церковь Сан-Клементе